Фортуна национальная лига 2020/21 — 28-й сезон первенства Второй лиги. В турнире, который начался 21 августа 2020 года и закончился 30 мая 2021 года принимали участие 14 клубов. По итогам чемпионата, путёвку в Первую лигу завоевал «Градец-Кралове», а покинули лигу «Бланско» и «Славой Вышеград».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ

2020/2021
Спорт в Чехии в 2020 году
Спорт в Чехии в 2021 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020/2021